Нейри́з () — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Нейриз.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Пошткух (بخش پشتکوه)
 Катруйе (بخش قطروی)
 Абаде-Ташк (بخش آباده طشک)
Население области на 2006 год составляло 105 241 человека.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса